Эстанисла́о Басо́ра Бруне́т (; 18 ноября 1926, Колония-Вальс, Навас — 16 марта 2012, Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) — испанский футболист, правый нападающий. В 1974 году на праздновании 75-летия клуба «Барселона» Басора был включён в символическую сборную лучших игроков клуба. Занимает 11-е место по общему количеству голов за «Барселону» — 113 мячей.

Карьера 
Эстанислао Басора родился в семье руководителя текстильного предприятия. Он начал карьеру в любительских клубах «Колония Вальс», «Сурия» и «Манреса». В 1946 году он перешёл в «Барселону», где, с перерывом на сезон в клубе «Лерида», играл 13 лет, проведя 373 матча и забив 153 гола. Он выиграл с командой четыре чемпионата Испании, три Кубка Эвы Дуарте, два Латинских кубка, четыре Обладатель Кубка Испании и один Кубок Ярмарок. Он составлял в «Барселоне» знаменитую линию нападения, вместе с Ладиславом Кубалой, Эдуардо Манчоном и Томасом Эрнандесом. В 1958 году Басора принял решение завершить карьеру, прощальный матч он провёл в полуфинале Кубка Испании, где забил два гола. Также Басоре предлагали контракты клубы из Англии, где он некоторое время проживал, но испанец ответил отказом.

В составе сборной Испании Басора провёл 22 матча и забил 13 голов. Он дебютировал в составе национальной команды 12 июня 1949 года, где его команда победила Ирландию. Через 7 дней, 19 июня, Басора забил 3 гола в ворота сборной Франции, за что французская пресса прозвала его «Монстр Коломба». Басора принимал участие на чемпионате мира 1950, где он забил 5 голов. Последний матч за сборную Басора провёл 26 мая 1957 года против Шотландии.

В марте 2012 года Басора был доставлен в больницу Университарио де Гран-Канария с инфарктом. 16 марта он умер, у него остались жена Маргарет и две дочери.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения 
 «Барселона»
 Чемпион Испании (4): 1947/48, 1948/49, 1951/52, 1952/53
 Обладатель Кубка Эвы Дуарте: 1948, 1952, 1953
 Обладатель Латинского кубка: 1949, 1952
 Обладатель Кубка Испании: 1950/51, 1951/52, 1952/53, 1956/57
 Обладатель Кубка Ярмарок: 1958

Примечания

Ссылки 
 Все матчи Басоры за сборную Испании
 Профиль на bdfutbol.com

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Лерида»